Нику́лин () — русская фамилия.

Никулин

А 
 
 Никулин, Алексей Александрович (1921—1991) — советский государственный и военный деятель.

Б 
 Никулин, Борис Владимирович (1960—2006) — советский легкоатлет-спринтер.

В 
 Никулин, Валентин Юрьевич (1932—2005) — советский актёр театра и кино, сын драматурга Ю. В. Никулина.
 Никулин, Валерий Александрович (род. 1951) — советский российский инженер-механик, экономист, доктор технических наук, профессор
 Никулин, Валерий Николаевич (1945—1999) — советский и казахстанский тренер по боксу.
 Никулин, Вениамин Иванович (настоящая фамилия Олькеницкий, 1866—1953) — русский театральный актёр, отец Ю. В. Никулина, К. В. Никулина и Л. В. Никулина.
 
 
 Никулин, Вячеслав Валентинович (род. 1950) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.

Г 
 Никулин, Геннадий Михайлович (1923—1951) — полный кавалер ордена Славы.

Д

Е 
 Никулин, Егор Иосифович (1909—1992) — Герой Советского Союза.

И 
 Никулин, Иван Ефимович (1898—1937) — советский военачальник, комбриг.
 
 Никулин, Илья Владимирович (род. 1982) — российский хоккеист.

К

Л 
 Никулин, Лев Вениаминович (1891—1967) — советский писатель, поэт и драматург, журналист, военный корреспондент. Сын В. И. Никулина.
 Никулин, Леонид Геннадьевич (1950—2010) — политический деятель, и. о. главы города Кирова, председатель Кировской городской думы.

М 
 Никулин, Максим Юрьевич (род. 1956) — советский и российский журналист и телеведущий, руководитель цирка на Цветном бульваре. Сын Ю. В. Никулина.
 Никулин, Михаил Андреевич (1898—1985) — русский советский писатель.

Н

О 
 Никулин, Олег Анатольевич (1970—2006) — советский и российский футболист.

П 
 Никулин, Павел Ефимович (1909—1951) — Герой Советского Союза.
 Никулин, Пётр Иванович (1921—1975) — Герой Советского Союза.

С

Ф

Ю



См. также 
 Иван Никулин — русский матрос — художественный фильм (киноповесть) о Великой Отечественной войне.
 Никулин и Шуйдин — советский клоунский дуэт артистов Юрия Никулина и Михаила Шуйдина.
 (4434) Никулин — астероид из группы главного пояса, который принадлежит к спектральному классу V.
 Никуличев — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Микулин